Демодок:

 Демодок — персонаж «Одиссеи» Гомера. Слепой аэд у феаков.
 Демодок — в греческой мифологии певец Агамемнона.
 (11429) Демодок — астероид троянской группы Юпитера.